Seffrin ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Seffrin (1921–2007), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Darmstadt
 Roland Seffrin (1905–1985), deutscher Pädagoge und Politiker (Zentrum, CDU), MdB